Vis-à-vis – (wym.: wizawi; z fr: twarzą w twarz; fr: vis – twarz od łac: visus) – naprzeciwko; naprzeciw siebie; osoba znajdująca się (mieszkająca) naprzeciwko.
 Vis-à-vis – bar w Krakowie
 Vis-à-vis – typ nadwozia samochodowego
 Vis-à-vis – rodzaj mebla

Bibliografia 
 Władysław Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Wydanie XVI rozszerzone 1988 r.